Syngrapha gammifera är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1913. Syngrapha gammifera ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
gammifera